Червен може да се отнася за:

 червен цвят;
 Червен – село в област Пловдив;
 Червен – село в област Русе;
 Червен – средновековна крепост край село Червен, Русенско;
 Червен – връх в Антарктика;
 Червен – връх в Родопите;
 Червен – град в Беларус;
 Червено – село и община в Северна Италия.

Също като част от името на:
 Червен бряг - град в България;
 Червен кръст - международно хуманитарно движение;